Vespers, het avondgebed in de Rooms-Katholieke Kerk en Oosters-orthodoxe Kerk
 Evensong, het equivalent van de vespers in de Anglicaanse Kerk
 Siciliaanse Vespers, een volksopstand op Sicilië in 1282
Les vêpres siciliennes, een opera van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi gebaseerd op deze gebeurtenis
 Vespers (Haarla), een muziekalbum van de Finse pianiste, harpiste en componiste Iro Haarla
 Vespers (Matthews)

Zie ook 
 Vesper (doorverwijspagina)